Comitatul Haywood sau Haywood County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Haywood County, North Carolina 
 Haywood County, Tennessee